Meld:
 Meld — компьютерная программа для сравнения файлов и каталогов.
 Meld — язык логического программирования.